Witchblade – Die Waffe der Götter ist der Titel folgender Werke:
 Witchblade – Die Waffe der Götter (Film), US-amerikanischer Mysteryfilm von Ralph Hemecker (2000)
 Witchblade – Die Waffe der Götter (Fernsehserie), US-amerikanische Mystery- und Actionserie von Ralph Hemecker (2001–2002)

Siehe auch:
 Witchblade, Comicreihe aus dem Top Cow-/Image-Comics-Verlag, Vorlage für Film und Fernsehserie